Poland es el vocablo inglés para designar a Polonia, pero también puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
 Poland, municipio del condado de Greene, estado de Arkansas.
 Poland, municipio del condado de Buena Vista, estado de Iowa.
 Poland, municipio del condado de Mahoning, estado de Ohio.
 Poland, villa en el condado de Mahoning, estado de Ohio.
 Poland, pueblo en el condado de Androscoggin, estado de Maine.
 Poland, villa en el condado de Herkimer, estado de Nueva York.
 Poland, pueblo en el condado de Chautauqua, estado de Nueva York.

Personas 
 Alfred Poland, cirujano británico del siglo XIX.
 Chris Poland, músico de rock y jazz conocido por haber pertenecido y grabado tres álbumes de la banda de thrash metal Megadeth.

Otros usos 
 Poland (álbum), disco en directo publicado por el grupo alemán de música electrónica Tangerine Dream.
 Poland China, raza de ganado porcino originaria de Estados Unidos.
 Síndrome de Poland, enfermedad de carácter raro y congénito en el que se ve afectado el desarrollo muscular.